12370 Kageyasu – asteroide della fascia principale
 Nakajō Kageyasu – samurai giapponese del periodo Sengoku